El Turó del Molí és un turó que es troba a Daltmar, al municipi d'Olèrdola, de la comarca catalana de l'Alt Penedès.

Muntanyes d'Olèrdola